Фери има више значења:
 Округ Фери (Вашингтон)
 Фери (Аљаска)
 Фери (фабрика)